Grayum se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Michael H. Grayum
 Michael Howard Grayum